Schwitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schwitzer (* 1973), deutscher Primatologe
 Josef Schwitzer (* 1946), österreichischer Eishockeyspieler
 Louis H. Schwitzer (1880–1967), österreichisch-US-amerikanischer Rennfahrer und Ingenieur
 Ludwig Schwitzer von Bayersheim (1839–1919), österreichischer k. u. k Offizier

Schwitzer bezeichnet:
 Schwitzer, ehemalige Bezeichnung für verschiedene Berufe, siehe Schweizer (Beruf)
 Schwitzer, einen Hersteller von Turboladern

Siehe auch:
 Switzer